Kuggviken kan avse:
 Kuggviken, Västervik – en vik på halvön Norrlandet vid Gudingefjärden av Tjusts skärgård, norr om Västervik
 Kuggviken, Saltvik – en vik i Saltviks kommun, Åland